Atsimo-Atsinananaregionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Atsimo-Atsinananaregionen är varierad.

Atsimo-Atsinananaregionen delas in i:
 Farafangana District
 Vangaindrano District
 Sakaraha District

Följande samhällen finns i Atsimo-Atsinananaregionen:

 Vohipaho
 Vangaindrano
 Vondrozo
 Manato

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Madagaskar